Gavi – miejscowość we Włoszech, w regionie Piemont
 Gavi – hiszpański piłkarz
Strony ujednoznaczniające